«Префера́нс по пя́тницам» — советская криминальная драма 1984 года.

Сюжет 

У молодого учёного-зоолога Алексея Шапошникова скоропостижно умирает отец, крупный торговый работник. Алексей, не веря в смерть от внезапной болезни, начинает собственное расследование и из записей, оставшихся после отца, находит странным игру в преферанс по пятницам, как и тех, кто в ней участвует. Своими подозрениями Шапошников-младший делится со следователем.

Фабула фильма отчасти перекликается с фабулой серии романов «87-й полицейский участок» американского писателя Эда Макбейна. В некоторых произведениях вышеуказанной серии главным антагонистом является глухой преступник. В романе серии, в котором «Глухой» появляется в первый раз, он сколачивает банду за игрой в покер.

В ролях 
 Александр Смирнов — Алексей Шапошников
 Екатерина Васильева — Тамара
 Кирилл Лавров — Георгий Сухобоков
 Вера Глаголева — Зина
 Юрий Горобец — Федоренко
 Людмила Аринина — Муха

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Игорь Шешуков
 Сценаристы — Эдгар Дубровский
 Оператор — Георгий Куприянов
 Композитор — Вадим Биберган
 Монтажёр — Ирина Гороховская
 Звукооператор — Ася Зверева

Литература 
 Домашняя синематека. Отечественное кино 1918—1996 / Каталог игровых фильмов… — М., Дубль-Д, 1996 ISBN 5-900902-05-6

Детективные фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СССР 1984 года
Фильмы на русском языке